Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2017 года прошёл в два этапа с 8 сентября 2016 года по 12 июня 2017 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 47 сборных. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 44 сборных были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров победители групп и десять лучших среди занявших вторые места вышли в элитный раунд, где к ним присоединились сборные Англии, Германии и Франции, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Северной Ирландии.

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 13 ноября 2015 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сборные, занявшие первые места в группах, а также десять лучших, занявших вторые места, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 15-20 сентября 2016 (Вронки, Гродзиск-Велькопольски, Плевиска)

 Норвегия 8:0 Армения
 Польша 2:0 Румыния
 Норвегия 0:2 Польша
 Румыния 7:0 Армения
 Румыния 0:7 Норвегия
 Армения 0:4 Польша

Группа 2 
 18-23 октября 2016 (Скопье)

 Ирландия 10:0 Македония
 Уэльс 0:6 Италия
 Ирландия 2:0 Уэльс
 Италия 4:0 Македония
 Италия 0:2 Ирландия
 Македония 0:2 Уэльс

Группа 3 
 20-25 октября 2016 (Могилёв, Орша)

 Беларусь 0:0 Австрия
 Бельгия 9:0 Литва
 Бельгия 3:1 Беларусь
 Австрия 3:0 Литва
 Австрия 1:2 Бельгия
 Литва 1:4 Беларусь

Группа 4 
 14-19 сентября 2016 (Тирана, Дуррес)

 Кипр 0:3 Сербия
 Шотландия 11:0 Албания
 Шотландия 8:0 Кипр
 Сербия 9:0 Албания
 Албания 2:0 Кипр
 Сербия 3:0 (+:-) Шотландия
Матч не был сыгран в связи с болезнью среди шотландских футболисток.

Группа 5 
 8-13 сентября 2016 (Лендава, Баковци)

 Россия 1:1 Израиль
 Греция 0:2 Словения
 Россия 4:2 Греция
 Словения 0:0 Израиль
 Словения 4:2 Россия
 Израиль 0:1 Греция

Группа 6 
 15-20 сентября 2016 (Таммела, Каарина)

 Финляндия 7:0 Казахстан
 Фарерские острова 0:5 Исландия
 Исландия 10:0 Казахстан
 Финляндия 8:0 Фарерские острова
 Исландия 0:3 Финляндия
 Казахстан 0:2 Фарерские острова

Группа 7 
 18-23 октября 2016 (Биелина)

 Швеция 4:0 Грузия
 Босния и Герцеговина 0:3 Португалия
 Швеция 5:1 Босния и Герцеговина
 Португалия 2:0 Грузия
 Португалия 0:1 Швеция
 Грузия 0:1 Босния и Герцеговина

Группа 8 
 15-20 сентября 2016 (Баку)

 Испания 18:0 Латвия
 Азербайджан 1:2 Украина
 Испания 7:0 Азербайджан
 Украина 5:2 Латвия
 Украина 0:5 Испания
 Латвия 0:4 Азербайджан

Группа 9 
 18-23 октября 2016 (Таллин)

 Хорватия 0:7 Чехия
 Швейцария 5:0 Эстония
 Швейцария 9:0 Хорватия
 Чехия 9:0 Эстония
 Чехия 3:3 Швейцария
 Эстония 1:2 Хорватия

Группа 10 
 19-24 октября 2016 (Албена, Балчик)

 Нидерланды 6:0 Болгария
 Молдова 0:1 Турция
 Нидерланды 4:0 Молдова
 Турция 3:0 Болгария
 Турция 0:1 Нидерланды
 Болгария 1:0 Молдова

Группа 11 
 20-25 октября 2016 (Подгорица, Петровац-на-Мору, Будва)

 Дания 7:0 Черногория
 Словакия 1:1 Венгрия
 Дания 10:1 Словакия
 Венгрия 6:0 Черногория
 Венгрия 2:0 Дания
 Черногория 2:4 Словакия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Элитный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 26-31 мая 2017 (Будапешт, Дабаш)

 Испания 3:1 Россия
 Венгрия 0:3 Бельгия
 Испания 3:0 Венгрия
 Бельгия 3:0 Россия
 Бельгия 1:3 Испания
 Россия 0:1 Венгрия

Группа 2 
 5-10 апреля 2017 (Манавгат)

 Англия 3:0 Турция
 Дания 5:0 Чехия
 Англия 2:0 Дания
 Чехия 2:2 Турция
 Чехия 0:7 Англия
 Турция 0:5 Дания

Группа 3 
 6-11 апреля 2017 (Апелдорн, Пюттен)

 Франция 3:1 Португалия
 Словения 0:5 Нидерланды
 Франция 4:0 Словения
 Нидерланды 5:0 Португалия
 Нидерланды 0:0 Франция
 Португалия 1:1 Словения

Группа 4 
 4-9 апреля 2017 (Лимерик)

 Финляндия 5:0 Украина
 Шотландия 2:1 Ирландия
 Финляндия 1:2 Шотландия
 Ирландия 2:0 Украина
 Ирландия 1:3 Финляндия
 Украина 0:5 Шотландия

Группа 5 
 5-10 апреля 2017 (Сарпсборг, Фредрикстад)

 Сербия 0:3 Италия
 Норвегия 2:2 Швеция
 Швеция 2:0 Италия
 Сербия 0:2 Норвегия
 Швеция 0:2 Сербия
 Италия 2:1 Норвегия

Группа 6 
 7-12 июня 2017 (Хальберштадт, Зандерсдорф-Брена)

 Германия 4:0 Исландия
 Швейцария 0:0 Польша
 Германия 2:0 Швейцария
 Польша 2:1 Исландия
 Польша 1:7 Германия
 Исландия 2:2 Швейцария

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2016 год в женском футболе
2017 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет